KMS — британская частная военная компания.
 KMS — технология управления разрешением в режиме ядра операционной системы Linux.
 KMS — международный код аэропорта Кумаси.

 KMS означает Kriegsmarine Schiff (Военно морской корабль)